Dwyka steht für:

 Dwyka (Westkap), Streusiedlung in Südafrika
 Dwyka (Fluss), Fluss in Südafrika
 die geologische Struktureinheit Dwyka-Gruppe (Dwyka group) in der Karoo-Supergruppe des südlichen Afrikas